Mueang Mukdahan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Mukdahan, Thailanda, cu o populație de 129.351 de locuitori și o suprafață de 1.235,07 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 144 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Mukdahan